«Белладжио» () — пятизвёздочный отель-казино, расположенный на бульваре Las Vegas Strip, Лас-Вегас, штат Невада, США. Принадлежит компании MGM Resorts International. Главной достопримечательностью является музыкальный фонтан, расположенный перед зданием отеля. Имея 3950 номеров, занимает 12-ю строчку в списке крупнейших гостиниц мира.

История 
Отель был построен на месте легендарного отеля-казино Dunes, выкупленного Стивом Вином и демонтированного в 1993 г. Изначально проект оценивался в 1.6 млрд долларов. Торжественное открытие состоялось 15 октября 1998 года.

В популярной культуре 
 Час пик 2 (2001)
 Везунчик (2007)
 21 (2008)
 Одиннадцать друзей Оушена (2001)
 Тринадцать друзей Оушена (2007)
 Однажды в Вегасе (2008)
 Вольт (2008)
 2012 (2009)
 Мальчишник в Вегасе (2009)
 Два с половиной человека (2003—2014)

Примечания 

Достопримечательности Лас-Вегаса
Гостиницы Лас-Вегаса
Лас-Вегас-Стрип
MGM Resorts International